Il doppio  del Family Circle Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Anastasija Pavljučenkova e Lucie Šafářová erano le campionesse, ma la Pavlyuchenkova ha deciso di non partecipare al torneo. Lucie Šafářová ha fatto coppia con Kristina Mladenovic, ed in finale hanno battuto le teste di serie numero 1 Hlaváčková / Huber per 6-3, 7-66.

Teste di serie

 Andrea Hlaváčková /  Liezel Huber (finale)
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale)

 Vania King /  Lisa Raymond (quarti di finale) 
 Julia Görges /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Family Circle Cup 2013
WTA Tour 2013